W Polsce
 Kronowo – część wsi Iłownica w woj. pomorskim, pow. kościerskim, w gminie Liniewo
 Kronowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. giżyckim, w gminie Ryn 
 Kronowo – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. giżyckim, w gminie Ryn 
 Kronowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Barczewo
 Kronowo – gromada w powiecie olsztyńskim

Zobacz też 
 Kronin, Kronówko